Верхей () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Теодор Верхей (1848—1929) — нидерландский композитор
 Эмми Верхей (род. 1949) — нидерландская пианистка.